Алекса́ндр Никола́евич Комаро́в:
 Комаров, Александр Николаевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 4 марта 1917.
 Комаров, Александр Николаевич (1922—1982) — капитан 1 ранга, Герой Советского Союза.
 Комаров, Александр Николаевич (род. 1945) — лётчик-испытатель ОКБ им. Ильюшина, Герой России.